Дми́трий Алекса́ндрович При́гов () — русский поэт, художник-график, скульптор. Один из основоположников московского концептуализма в искусстве и литературном жанре (поэзия и проза).

Биография 
Родился в семье интеллигентов: отец — инженер, мать — пианистка. Из-за его немецкого происхождения родители в 1941 году были вынуждены сменить национальную идентичность. Дмитрий Пригов, позже подолгу живший в Германии, по замечанию близко его знавшего Игоря Смирнова, так и не заговорил на немецком языке.

По окончании средней школы работал некоторое время на заводе слесарем. Потом учился в Московском высшем художественно-промышленном училище им. Строганова (1959—1966). По образованию скульптор.

В 1966—1974 годах работал при архитектурном управлении Москвы.

В конце 1960 — начале 1970-х годов идейно сблизился с художниками московского андерграунда. В 1975 году был принят в члены Союза художников СССР. Однако в СССР до 1987 года не выставлялся. 

С 1989 года — участник московского Клуба Авангардистов (КЛАВА).

Стихи сочинял с 1956 года. До 1986 года на родине не печатался. До этого времени неоднократно печатался за границей с 1975 года в русскоязычных изданиях: в газете «Русская мысль», журнале «А — Я», альманахе «Каталог».

В 1986 году после одного из уличных выступлений был принудительно направлен на лечение в психиатрическую клинику, откуда его освободили благодаря вмешательству известных деятелей культуры внутри и вне страны.

Впервые участвовал в выставке в СССР в 1987 году: его работы были представлены в рамках проектов «Неофициальное искусство» (Выставочный зал Красногвардейского района, Москва) и «Современное искусство» (Выставочный зал на Кузнецком мосту, Москва). В 1988 году у него состоялась первая персональная выставка в США — в чикагской галерее Струве. Впоследствии его работы многократно показывались в России и за её пределами, в частности, в Германии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Австрии.

Первый поэтический сборник Пригова — «Слёзы геральдической души» — вышел в 1990 году в издательстве «Московский рабочий». В дальнейшем опубликовал книги стихов «Пятьдесят капелек крови», «Явление стиха после его смерти» и прозы — «Только моя Япония», «Живите в Москве».

Автор большого числа текстов, графических работ, коллажей, инсталляций, перформансов. Неоднократно выставлялся, снимался в кино, участвовал в музыкальных проектах. Одним из таких проектов стала «организованная из московских художников-авангардистов» пародийная рок-группа «Среднерусская Возвышенность». Участники группы, по их утверждениям, брались доказать, что в русском роке музыкальная составляющая не имеет никакого значения и что слушатели всего лишь реагируют на ключевые слова в тексте. С 1993 по 1998 год неоднократно выступал с рок-группой «НТО Рецепт», которая в своём творчестве использовала его тексты.

Ведущие лирические образы поэтики Пригова — «милицанер» и абстрактный «он». Лирические герои смотрят на мир глазами советского обывателя. Вдохновением для цикла про «милицанера» стала жизнь в московском спальном районе Беляево, в доме близ МГУ МВД. В 2003 году Пригов провел вместе с Сергеем Никитиным прогулку-диалог «Литературное Беляево», показывая видовые и содержательные для его творчества точки этого места. Главными прозаическими текстами Пригова являются две части незавершённой трилогии, в которой автор использует три традиционных жанра западного письма: автобиографию (в романе «Живите в Москве») и записки путешественника (в романе «Только моя Япония»). Третий роман задумывался в жанре исповеди.

Общее количество стихотворных работ Пригова — свыше тридцати пяти тысяч. С 2002 года вместе со своим сыном Андреем и его женой Наталией Мали участвовал в группе акционного искусства Prigov Family Group.

Скончался в ночь на 16 июля 2007 года в 23-й московской больнице вследствие осложнений после инфаркта. Похоронен в Москве на Новом Донском кладбище.

Критика 
Французский славист Режис Гейро, сравнивая поэзию Пригова с поэзией русского футуризма, говорил о первой:

…Я написал [в газете «Русская мысль»] рецензию на <…> издание МГУ, посвящённое альтернативной поэзии. Там были, кажется, первые публикации Пригова и Рубинштейна. Составители сборника выдавали эти тексты за что-то радикальное, но я после занятий русским футуризмом ничего радикального не увидел.

Российские литературные критики Ольга Бараш и Александр Тарасов подвергали творчество Пригова жёсткой критике.

Как, в конце концов, если не национальным позором, можно назвать ситуацию, в которой столпом литературно-художественного авангарда провозглашается Пригов, который «на полном серьезе» объясняет всем и каждому, что его «проект» по написанию 2000 стихотворений к 2000 году (так что приходится печь стихи как грибы — иногда больше чем по десятку в день) — это «концептуальный акт»?

Общественная позиция 
В 1996 году был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу.

Участие в организациях 
 Член СХ СССР (1975)
 СРП (сентябрь 1991)
 Русский ПЕН-центр (1991).
 Был членом редколлегии альманаха «Вестник новой литературы».

Премии 
 Пушкинская премия фонда А.Тепфера, Гамбург (1993).
 стипендиат Академии искусств Германии (ДААД, Немецкой службы академических обменов)
 премия им. Бориса Пастернака (2002), номинация «Артист в силе»

Персональные выставки 
 2003 — «Мягко». Галерея Петра Войса, Москва
 2006 — «Монстрология». Галерея Петра Войса, Москва
 2008 — «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!». Московский музей современного искусства, Москва.
 2011 — «Дмитрий Пригов: Дмитрий Пригов». Государственный Эрмитаж, в рамках 54-й Венецианской биеннале современного искусства, Венеция.
 2014 — «Дмитрий Пригов. От ренессанса до концептуализма и далее». Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 2017 — «Пригов. Москвадва». Центр Гиляровского, Москва.

Фильмография (актёр) 
 1990 — Такси-блюз
 1998 — Хрусталёв, машину!
 2002 — Шоссе энтузиастов

Дискография 
 2002 — Сергей Летов, Алексей Борисов, Д. А. Пригов. Концерт в О. Г. И. «Отделение Выход»
 2002 — Три О и один Д. А. Пригов. «ХОР Рекордз»
 2007 — Дмитрий Александрович Пригов. Избранное. Читает автор. «1С»

Библиография

Книги, альманахи 

 Стихограммы. — Париж: А-Я, 1985. — 32 с.
 Слезы геральдической души. — М.: Московский рабочий, 1990. — 40 с., 5 000 экз. — ISBN 5-239-00991-0
 Пятьдесят капелек крови. — М.: Текст, 1993. — 112 с., 3 000 экз. — ISBN 5-87106-088-9.
 Явление стиха после его смерти. — М.: Текст, 1995. — 110 с., 2500 экз. — ISBN 5-7516-0049-5.
 Запредельные любовники: Тексты. — М.: АРГО-РИСК, 1995. — 16 с., 100 экз. — ISBN 5-900506-19-3.
 Сборник предуведомлений к разнообразным вещам. — М.: Ad Marginem, 1996. — 304 с., 1000 экз. — ISBN 5-88059-019-4.
 Обращения к народу. — М.: ИЦ Гарант, 1996. — 80 c., 385 экз.
 Написанное с 1975 по 1989. — М.: Новое литературное обозрение, 1997. — 288 с. — ISBN 5-86793-028-9.
 Советские тексты. — СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 1997. — 272 с., 3000 экз. — ISBN 5-89059-011-1.
 Подобранный Пригов. — М.: Издательство РГГУ, 1997. — 262 с., 1 000 экз.
 Евгений Онегин Пушкина. — СПб: Красный матрос, 1998. — 56 с.; 2-е изд. СПб: Красный матрос, 2000. — 56 с., 500 экз.
 Написанное с 1990 по 1994. — М.: Новое литературное обозрение, 1998. — 288 с. — ISBN 5-86793-041-6.
 Личное дело №: Литературно-художественный альманах. М.: В/О «Союзтеатр», 1992. С. 39—45, 199—206 (стихи). С. 138—139, 141—142 (художественные работы).
 Личное дело—2: Художественно-поэтический сборник. М.: НЛО, 1999. С. 135— 149 (циклы «Лирические портреты литераторов» и «Ты помнишь, мама»), с. 199—203 (прозаический фрагмент «И это все происходило при мне» [отрывок из романа «Живите в Москве»])
 Русская поэзия. XX век. Антология. — Под редакцией В. А. Кострова. [Д. Пригов; биб. справ. — C. 735—736. (Стихи)]. — : ОЛМА—ПРЕСС, 1999. — 926 с.; В пер.; ил.; 11 000 экз. — ISBN 5-224-00134-X
 Живите в Москве. Рукопись на правах романа. — М.: Новое литературное обозрение, 2000. — 352 с., 3000 экз. — ISBN 5-86793-100-5.
 Только моя Япония (непридуманное). — М.: Новое литературное обозрение, 2001. — 320 с., 5000 экз. — ISBN 5-86793-134-X.
 Исчисления и установления. Стратификационные и конвертационные тексты. — М.: Новое литературное обозрение, 2001. — 320 с. — ISBN 5-86793-161-7.
 Дитя и смерть. — М.: Логос, 2002. — 144 с., 500 экз. — ISBN 5-8163-0035-0.
 Неложные мотивы: Стихи. — М.: АРГО-РИСК; Тверь: KOLONNA Publications, 2002. — 88 с., 300 экз. — ISBN 5-94128-069-6.
 Книга книг. Избранные. — М.: Зебра Е; ЭКСМО, 2002. — 640 с., 4000 экз. — ISBN 5-94663-028-8.
 Три грамматики. — М.: Логос-Альтера, 2003. — 128 с., 1 000 экз. — ISBN 5-98378-005-0.
 Ренат и Дракон (романтическое собрание отдельных прозаических отрывков). — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 640 с., 2000 экз. — ISBN 5-86793-366-0.
 Пригов Д. А., Шаповал С. И. Портретная галерея Д.А.П. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. — 168 с. — ISBN 5-86793-250-8.
 Разнообразие всего. — М.: ОГИ, 2007. — 288 с., 2000 экз. — ISBN 978-5-94282-392-4.
 Катя китайская (чужое повествование). — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 240 с., 1 500 экз. — ISBN 978-5-86793-554-2.
 Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Работы на бумаге, инсталляция, книга, перформанс, опера и декламация. Каталог выставки / Сост. Е. Дёготь. — М.: Московский музей современного искусства; Новое литературное обозрение, 2008. — 272 с., 1000 экз. — ISBN 978-5-86793-618-1.
 Живите в Москве. Рукопись на правах романа. 2-е изд. — М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 352 с., 2 000 экз. — ISBN 978-5-86793-662-4.
 Ренат и Дракон (романтическое собрание отдельных прозаических отрывков). 2-е изд. — : Новое литературное обозрение, 2011. — 640 с. — 1500 экз. ISBN 978-5-86793-907-6
 Монады. Собрание сочинений в 5-ти т. / Ред-сост. М. Липовецкий. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 780 с., 3000 экз. — ISBN 978-5-4448-0036-2 (т. 1); ISBN 978-5-4448-0035-5.
 Двадцать один разговор и одно дружеское послание / Сост., вступление, интервью С. Шаповала. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 264 с. — ISBN 978-5-4448-0169-7.

Собрание сочинений 
 Дмитрий Александрович Пригов Собрание сочинений в пяти томах. — Автор проекта Ирина Прохорова. — : Новое литературное обозрение, 2013—2019. — ISBN 978-5-4448-0035-5
 I том. — Монады: Как-бы- искренность. — : Новое литературное обозрение, 2013. / ред.-сост. М. Липовецкий. — 780 с.: ил. — 3000 экз. — ISBN 978-5-4448-0036-2 (т. 1)
 II том. — Москва: Вирши на каждый день. — : Новое литературное обозрение, 2016. / Куратор проекта М. Липовецкий; ред.-сост. Б. Обермайр, Г. Витте. — : Новое литературное обозрение, 2016. — 952 с.: ил. — 2000 экз. — ISBN 978-5-4448-0037-9 (т. 2)
 III том. — Монстры: Чудовищное/Трансцендентное. — : Новое литературное обозрение, 2017. — 950 с.: ил. цв. ил.: — 2000 экз. — ISBN 978-5-4448-0038-6 (т. 3)
  IV том. — Места: Своё/Чужое. — : Новое литературное обозрение, 2019. / Куратор проекта М. Липовецкий; ред.-сост. М. Липовецкий, Ж. Галиева. — 1160 с.: ил. — 1000 экз. — ISBN 978-5-4448-0039-3 (т. 4)
 V том. — Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью. — : Новое литературное обозрение, 2019. / Куратор проекта М. Липовецкий; ред.-сост. И. Кукулин,  М. Липовецкий. — 792 с.: ил.: — 1000 экз. — ISBN 978-5-4448-0040-9 (т. 5)

Подробная библиография: Указатель литературных, визуальных, театральных, кинематографических и иных работ Д.А. Пригова / Сост. И. Ахметьев, Е. Дёготь, А. Урицкий, И. Кукулин, Д. Голынко-Вольфсон; Хронология машинописных «книжечек», хранящихся в домашнем архиве Д.А. Пригова / Подг. Т. Егорова, Д. Голынко-Вольфсон. // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940—2007): Сб. статей и материалов. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 711—769.

Примечания

Литература 
 Балабанова И. Говорит Дмитрий Александрович Пригов. — М.: ОГИ, 2001. — 168 с., 3000 экз. — ISBN 5-94282-036-8.
 
 Дмитрий Александрович Пригов: Сборник статей. — СПб.: Чистый лист, 2012. — 112 с.
 Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940—2007): Сб. статей и материалов / Под редакцией Е. Добренко, М. Липовецкого, И. Кукулина, М. Майофис. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 784 с., ил. + DVD-диск — ISBN 978-5-86793-748-5.
 Пригов и концептуализм: Сборник статей и материалов / Сост. Ж. Галиева. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 336 с.: ил. — ISBN 978-5-4448-0217-5.
 Ямпольский М. Пригов: Очерки художественного номинализма. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 296 с. — ISBN 978-5-4448-0509-1.

Ссылки 

 Персональный сайт Дмитрия Александровича Пригова 
 
 
 
 
 Дмитрий Александрович Пригов  на Полит.ру
 Публичная лекция Дмитрия Александровича Пригова  на Полит.ру
 
 
 Дмитрий Александрович Пригов на сайте Музея АРТ4 
 Дмитрий Александрович Пригов на сайте иронической поэзии
 Интервью с Дмитрием Александровичем Приговым 
 Видео с поминок Пригова 
 «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста. Пригов»  документальный фильм на телеканале Культура.
 «Случайное, являясь неизбежным».  Интервью с Дмитрием Александровичем Приговым в Нью-Йорке (Август 2000).
 Дмитрий Александрович Пригов выступает в Самарском доме кино 

Художники неофициального искусства СССР
Поэты по алфавиту
Поэты России
Русские поэты
Скульпторы СССР
Художники-концептуалисты
Современные художники России
Похороненные на Донском кладбище
Скульпторы Российской Федерации
Члены Союза художников СССР
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Лауреаты Государственной премии «Инновация»